«Ölürüm Sana» — третій студійний альбом турецького співака Таркана. Випущений 1997 року.

Список композицій

Посилання 

 Офіційний сайт співака 

Альбоми Таркана